Simon István
 Simon István (1811–1885 után) felpéci evangélikus iskola igazgató-tanítója, 1836–1848-ig községi jegyző
 Simon István (1911-2006) helytörténész
 Simon István (1912–1995) atléta, hosszútávfutó
 Simon István (1926–1975) Kossuth-díjas költő, műfordító
 Simon István (1938–) építészmérnök
 Simon István (1947–) biofizikus, biokémikus, bioinformatikus
 Simon István (1951) színigazgató
 Simon István (1955) műkorcsolyázó, edző
 Simon István (1964) jogtudós
 Simon István (1976) sportújságíró

hasonló nevűek
 Cs. Simon István (1942–2007) vajdasági magyar költő, publicista